Василий (Вильгельм) Филиппович Леви (; , Санкт-Петербург — , Стокгольм) — , , , а также  — писал преимущественно академические пейзажи и впоследствии лирические натюрморты.

Биография 
Родился в семье ветеринарного врача Филиппа Давидовича Леви (1848—?), выпускника Императорской медико-хирургической академии, и его жены Анны Яковлевны. Отец служил в придворном конюшенном ведомстве, участник русско-турецкой войны 1877—1978 годов, сотрудник страхового общества «Россия», соавтор книги  «Домашний скотолечебник» (СПб, 1873 и 1877). Дед — Давид Матвеевич Леви (1776—1855) — служил доктором приказа общественного призрения в Риге, был награждён орденами Святого Станислава 2-й степени, Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 3-й степени.

Детские годы провёл в Риге (куда семья переехала после отставки отца в 1881 году), учился в Александровской гимназии. Окончил 1-ю Харьковскую гимназию (1899) и юридический факультет Харьковского университета. 

С 20 декабря 1911 года служил присяжным поверенным и присяжным стряпчим в Санкт-Петербургском округе. Перед браком принял лютеранство.

В 1916 году, оставив адвокатуру, он переселился в Териоки, построил там дом (Тойвола-4-144) и решил посвятить себя искусству. В 1918 году по совету И. И. Бродского показал свои работы И. Е. Репину и получил его одобрение. Через некоторое время он стал доверенным лицом Репина: в течение 1919—1930 годов им были устроены более 50 выставок Репина в Хельсинки, Праге, Гааге, Гамбурге, Ницце, Каннах и других европейских городах.

В 1930—1939 годы жил в Париже. В 1930 году участвовал в Выставке живописи русских мастеров в Амстердаме, в 1931 году стал одним из устроителей и участником выставки русских художников в галерее d’Alignan.

В 1939 году он поселился в Стокгольме и продолжал заниматься живописью.

В 1945 году им были переданы Государственному литературному музею в Москве 160 писем Репина к нему.

Творчество В. Ф. Леви представлено в парижском Люксембургском музее, национальной галерее в Праге, Пражской галерее Градчаны, шведских музеях ,  и .

Семья 
 Жена — Беатриса Леви (в девичестве Беатрис-Евгения Фёдоровна Кондратьева, 1889—1980), из семьи купца Фёдора (Теодора) Викентьевича Кондратьева, лютеранского вероисповедания; известен её портрет работы И. Е. Репина (1918). 
 Дочь — художница Наталья Леви (род. 1914). 
 Брат — Максимиллиан (Максим) Филиппович Леви (1875—?), врач-гинеколог, гигиенист, организатор здравоохранения.

Примечания

Ссылки 
 ЛЕВИ Василий Филиппович

Выпускники Первой Харьковской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета